Аэропорт Мэнли-Хот-Спрингс (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Мэнли-Хот-Спрингс (Аляска), США.

Деятельность аэропорта субсидируется за счёт средств Федеральной программы США  по обеспечению воздушного сообщения между небольшими населёнными пунктами страны.



Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 Alaska FAA airport diagram (GIF)

Аэропорты Юкон-Коюкука